

Geografia 
 Marcos Paz – cittadina argentina della provincia di Buenos Aires capoluogo dell'omonimo partido
 Partido di Marcos Paz – dipartimento dell'Argentina facente parte della Provincia di Buenos Aires

Persone 
 Marcos Paz – politico argentino
 Marcos Paz – calciatore boliviano
 Marcos Mariano Paz – politico e militare argentino